Maurits Victor Donald van Battenberg, KCVO, (Balmoral Castle, 3 oktober 1891 - Ieper, 27 oktober 1914) was als kleinzoon van koningin Victoria een lid van het Britse koninklijk huis.

Hij was het jongste kind en de derde zoon van Hendrik Maurits van Battenberg en prinses Beatrice, de jongste dochter van koningin Victoria. Zijn enige zuster, Victoria Eugenie zou later als echtgenote van Alfons XIII, koningin van Spanje worden. Maurits leed evenals zijn broer Leopold - en evenals vele andere nazaten van koningin Victoria - aan de erfelijke ziekte hemofilie.

Maurits nam dienst in het Britse leger, waar hij het bracht tot eerste luitenant van het King's Royal Rifle Corps. Als zodanig werd hij tijdens de Eerste Wereldoorlog uitgezonden. Hij stierf tijdens de Eerste Slag om Ieper en werd
in het Ypres Town Cemetery begraven.

Huis Battenberg
Battenberg